Энонтекиё — название, которое может относиться к различным объектам.

Топонимы 
 Энонтекиё — община (коммуна) в Финляндии
 Энонтекиё, или Хетта — населённый пункт в Финляндии, административный центр общины Энонтекиё

Другое 
 Аэропорт «Энонтекиё» — аэропорт в 9 км от Хетты